Resultatet af Herresingle-turneringen ved Wimbledon Championships 2006. Eneste dansker i dette års turnering var Kristian Pless, der blev slået ud i første runde af James Blake.

Se også:Wimbledon Championships 2006 - Damesingle
Wimbledon Championships 2006 - HerredoubleWimbledon Championships 2006 - Damedouble
''Wimbledon Championships 2006 - Mixed double

Tidsplan

Seedninger 
De seedede spillere er listet nedenfor. Roger Federer vandt; ved de øvrige står, i hvilken runde, de blev slået ud.

Resultater

Tegnforklaring 
 Q = Fra kvalificeringen
 WC = Wild card
 LL = Lucky Loser
 r. = Tilbagetrukket

Finaler

Tidligere runder

1. sektion

2. sektion

3. sektion

4. sektion 

Wimbledon Championships 2006
2006